Porcupine, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a Dakota del Sud
 Riu Porcupine, riu d'Alaska, Estats Units i Yukon, Canadà
 Riu Porcupine (Colúmbia Britànica), riu de la Colúmbia Britànica, Canadà
 Riu Porcupine (Ontàrio), riu d'Ontàrio, Canadà